Épagny ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Épagny (Aisne) im Département Aisne
 Épagny (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Épagny (Haute-Savoie), ehemalige Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Ortschaft in der Gemeinde Jonzier-Épagny Département Haute-Savoie
 Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jorioz im Département Haute-Savoie

Der Name Epagny bezeichnet:
 Epagny FR, Ortschaft der Gemeinde Gruyères im schweizerischen Kanton Freiburg
 Epagny Metz-Tessy, eine Gemeinde (Commune nouvelle) im französischen Département Haute-Savoie